А́йос-Иоа́нис, также А́гиос-Иоа́ннис ( — «Святой Иоанн») — греческий топоним. Может означать:

Поселения 
  — в общине Айос-Василиос.
  — в сообществе Амальяс.
  — в общине Амарион.
  — в сообществе Дидима.
  — в сообществе Астрос.
 Айос-Иоанис (Аттика) — в сообществе Спата.
 
  — в общине Иерапетра.
  — в общине Милопотамос.
  — в общине Сфакья.
 Айос-Иоанис (Херсонисос) — в сообществе Херсонисос.
 Айос-Иоанис (Эпано-Ватия) — в сообществе Эпано-Ватия.

Острова 
 Айос-Иоанис (Идра) — в общине Идра.
  — в заливе Сароникос.

См. также 
 Иоанн
 Святой Иоанн
 Церковь Святого Иоанна